Faber Drive — канадская поп-панк-группа образовавшаяся в Британской Колумбии.  Они гастролировали с такими группами, как Hedley, Marianas Trench, Simple Plan, Metro Station, The New Cities и Stereos. Группа очень популярна в Канаде.

Участники группы

Нынешнее участники 
 Дэйв Фабер (Dave Faber) - ведущий вокал, ритм-гитара (2004–настоящее время)
 Джереми Лидл (Jeremy Liddle) - бас-гитара, бэк-вокал (2004–настоящее время)
 Джордан Притчет (Jordan Pritchett) - гитара, бэк-вокал (2009–настоящее время)
 Шеймус Онилл (Seamus O'Neill) - ударные, бэк-вокал (2012–настоящее время)

Бывшие участники 
 Рэй Булл (Ray Bull) - ударные, бэк-вокал (2004–2008)
 Дэвид Хинсли (David Hinsley) - гитара, бэк-вокал (2004–2008)
 Кэлвин Лехнер (Calvin Lechner) - ударные (2008–2009)
 Эндрю Стрико (Andrew Stricko) - ударные, бэк-вокал (2009-2012)

Временные участники 
 Зуббин Тхаккар (Zubbin Thakkar) - гитара, бэк-вокал (2008)

Дискография

Альбомы 
Seven Second Surgery (2007)
can'T keEp A SecrEt (2009)
Lost in Paradise (2012)

Синглы

Временная линия участников группы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Faber Drive TV на YouTube
 Официальный Faber Drive на Street Team

Поп-панк-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Квартеты